

Toponyme 

 Le Lanna, ancien royaume asiatique centré sur Chiang Mai, ville du Nord de la Thaïlande.
 Länna, localité suédoise de la commune d'Uppsala.
 à Prague :
 Le palais Lanna, bâtiment de la Nouvelle ville.
 La villa Lanna, bâtiment du quartier résidentiel de Bubeneč.

Patronyme 

 Marco Lanna (1968-), footballeur international italien.

Astronomie 
 (6928) Lanna, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.